Крюков, Николай Николаевич:
 Крюков, Николай Николаевич (1908—1961) — советский композитор.
 Крюков, Николай Николаевич (1915—1993) — советский актёр.
 Крюков, Николай Николаевич (род. 1954) — советский и российский кардиолог.